LeFlore ist der Familienname folgender Personen:
 Floyd LeFlore (1940–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Greenwood LeFlore (1800–1865), US-amerikanischer Indianerrepräsentant und Politiker